Het taekwondotoernooi in de klasse tot 80 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op vrijdag 19 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Sebastián Crismanich uit Argentinië; hij kwam tijdens deze Spelen niet in actie en kon derhalve zijn titel niet verdedigen. De taekwondoka's vochten in een knock-outsysteem, dat na drie rondes in een finale uitmondde. Elke taekwondoka die van een van de finalisten verloor werd geplaatst in een herkansing; de verliezers van de halve finales vochten tegen de winnaars van deze herkansingen, wat twee bronzen medailles opleverde. Cheick Sallah Cisse versloeg de Brit Muhammad in de finale en won zo het eerste goud ooit voor Ivoorkust.

Toernooischema

Hoofdtoernooi

Herkansingen 

Mannen 80